Чеца:

 Чеца (приток Мезени)
 Чеца (приток Пёзы)
 Чеца — деревня в Каменском городском поселении Мезенского района Архангельской области

См. также
 Большая Чеца
 Малая Чеца